Babbitt peut désigner :

Littérature et cinéma 
 Babbitt, roman de Sinclair Lewis, publié en 1922
 Babbitt, film adapté du roman, et réalisé par Harry Beaumont en 1924
 Babbitt, film adapté du roman, et réalisé par William Keighley en 1934

Patronyme 
Almon W. Babbitt (1812-1856), pionnier mormon américain
Art Babbitt (1907-1992), animateur américain
Bruce Babbitt (né en 1938), homme politique américain
Dina Babbitt (1923-2009), artiste d'origine tchécoslovaque
Edwin Burr Babbitt (1803-1881), général américain
George T. Babbitt, Jr (né en 1942), général américain
Irving Babbitt (1865-1933), critique littéraire américain
Isaac Babbitt (1799-1862), inventeur américain
Milton Babbitt (1916-2011), compositeur américain
Natalie Babbitt (1932-2016), écrivaine et illustatrice américaine
Luke Babbitt (né en 1989), joueur de basket-ball américain

Pseudonyme 
 Bob Babbitt (1937-2012), bassiste américain

Toponyme

États-Unis
Babbitt, ville du Minnesota
Babbitt, ville du Nevada
Babbitt, canton de North Bergen dans le New Jersey

Divers
, destroyer de la marine américaine
Babbitt, nom en anglais du régule, alliage d'étain ou de plomb, et d'antimoine

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais